Zielony Przylądek – miejscowość w Gruzji
 Zielony Przylądek – osiedle w Rosji (Jakucja)

Zobacz też 

 Przylądek Zielony – przylądek w Afryce (Senegal)